«Наследники» () — саундтрек к одноимённому фильму, выпущенному 31 июля 2015 года Walt Disney Records. Альбом дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard 200.

История альбома 
Изначально фильм не планировался мюзиклом. Только когда режиссёр/хореограф Кенни Ортега появился в режиссёрском кресле фильм, он решил добавить в фильм песни. Сам фильм содержит семь музыкальных номеров, а также песню Шона Мендеса во время финальных титров, которая была выпущена как сингл. Кроме того, альбом саундтреков включает четыре бонус-трека, а также набор оркестровых партитур Дэвид Лоуренса. В саундтрек не были включены интерпретации «Laudamus te» Антонио Вивальди Gloria, которая звучала на церемонии коронации принца Бена в Ванкуверском детском хоровом обществе, и музыка для королевского фейерверка, составленная Джорджем Генделем, которая звучит у входа в храм.

Коммерческое исполнение 
Саундтрек дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 42 000 альбомных эквивалентных единиц в первую неделю выпуска. Это наименьшая недельная сумма для альбома № 1 с тех пор, как в декабре 2014 года чарты начали ранжировать альбомы по эквивалентным единицам. Это первый Оригинальный фильм Disney Channel с тех пор, как саундтрек фильма «Классный мюзикл: Каникулы» также получил первое место на «Billboard» 200. Песня «Good is the New Bad» также появилась в мультсериале Наследники: Злодейский мир с тем же названием.

Синглы 
«If Only» в исполнении Дав Камерон был выпущен как сингл 31 июля 2015 года. Песня была написана Адамом Андерсом, Никки Хассманом и Пира Острома. Она дебютировала под номером 99 в Billboard Hot 100 и достигла максимума в 94. Вторая версия «Rotten to the Core» (написанная Шэлли Пэйкен, Джоаким Пэрссон и Джоханом Алкенасом) и исполненная Софией Карсон была выпущена как второй сингл 18 декабря. Решение выпустить песню Карлоса, версия которого является открывающей темой было принято для продвижения короткометражного компьютерного анимационного сериала «Наследники: Злодейский мир». Песня не вошла в «Billboard» Hot 100, но достигла пика под номером пять в таблице Bubbling Under Hot 100 Singles.

Рекламные синглы 
«Believe» в исполнении Шона Мендеса был выпущен как промосингл 26 июня 2015 года. Песня была номинирована на Teen Choice Awards 2015.

Другие намеченные песни 
Оригинальная версия «Rotten to the Core», в исполнении Дав Камерон, Софии Карсон, Кэмерона Бойса и Бубу Стюарта дебютировала под номером 38 в «Billboard» Hot 100. «Did I Mention», в исполнении Митчелла Хоупа и Джеффа Льюиса, достигла пика под номером 2 в чарте «Billboard». «Evil Like Me», в исполнении Кристин Ченовет и Дав Камерон, дебютировала под номером 14 и достигла пика под номером 12 в чарте «Billboard». «Set It Off» в исполнении Дав Камерон, Софии Карсон, Кэмерона Бойса, Бубу Стюарта, Митчелла Хоупа, Сары Джеффри и Джеффа Льюиса, дебютировала под номером 17 и достигла пика под номером 11 на «Billboard».

Награды

Трек-лист

Чарты

Сертификация

Примечания 

Саундтреки 2015 года
Альбомы Walt Disney Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200